Il singolare del torneo di tennis Carolinas International Tennis 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jeff Borowiak che ha battuto in finale Dick Stockton 6-4, 5-7, 7-6.

Teste di serie 

 John Newcombe (quarti di finale)
 Stan Smith (semifinali)
 Alex Metreveli (quarti di finale)
 Jiří Hřebec (secondo turno)

 Dick Stockton (finale)
 Ross Case (primo turno)
 Raúl Ramírez (primo turno)
 Jeff Borowiak (campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Carolinas International Tennis 1974